Molinos - település Mexikóban, Aguascalientes államban, Asientos községben
Molinos - település Mexikóban, Durango államban, Topia községben
Molinos megye - megye Argentínában, Salta tartományban
Molinos - település Argentínában, Salta tartományban, Molinos megye székhelye
Molinos - település Chilében, Arica y Parinacota régióban, Arica tartományban
Molinos - község Spanyolországban, Aragónia autonóm közösségben, Teruel tartományban
Molinos körzet, körzet Peruban, Junín megyében, Jauja tartományban
Molinos, település Peruban, Junín megyében, Jauja tartományban, Molinos körzet központja

Hasonló néven:
Molinos de Duero, község Spanyolországban, Kasztília és León autonóm közösségben, Soria tartományban
Molinos de Razón, település Spanyolországban, Kasztília és León autonóm közösségben, Soria tartományban, Sotillo del Rincón községben